Die Liste von Aussichtstürmen im Schwarzwald enthält Bauwerke, welche über für den Publikumsverkehr zugängliche Aussichtsmöglichkeiten verfügen. Sie umfasst Aussichts- und Wassertürme, Burg- und Kirchtürme sowie sonstige für den Publikumsverkehr geöffnete Aussichtsplattformen. Die Gesamtliste ist aufgeteilt in eine Liste für den nördlichen Schwarzwald mit dem Kinzigtal als Südgrenze und eine für den südlichen Schwarzwald.

Listen 
Anmerkung: Die Tabellenspalten sind sortierbar, dazu dienen die Symbole bei den Spaltenüberschriften. In der Ausgangsansicht sind die Türme nach Gesamthöhe (absteigend), bei gleicher Höhe nach Name des Bauwerks (aufsteigend) sortiert.

Nördlicher Schwarzwald

Südlicher Schwarzwald

Siehe auch 
 Liste von Aussichtstürmen in Baden-Württemberg

Anmerkungen

Literatur 
 Werner Siebler-Ferry: Aussichtstürme im Schwarzwald. Schillinger Verlag, Freiburg im Breisgau 1998, ISBN 3-89155-220-3.

Weblinks 

 Aussichtstürme im Schwarzwald

!Schwarzwald
Schwarzwald, Aussichts
!Aussichtsturme